Het seizoen 1988/89 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 3 september 1988 en eindigde op 30 april 1989. K. Sint-Niklase SK won in Derde Klasse A, KFC Zwarte Leeuw won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 VV Overpelt-Fabriek kreeg de koninklijke titel en werd KVV Overpelt-Fabriek.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Beringen FC (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Eendracht Wervik (kampioen 4A)
 K. Sint-Niklase SK (kampioen 4B)
 KVV Looi Sport (kampioen 4C)
 R. Union Hutoise FC (kampioen 4D)
 KSC Menen (eindronde)
 KFC Vigor Wuitens Hamme (eindronde)

Noot: K. Waterschei SV Thor (daler uit Tweede Klasse) en KFC Diest zouden normaal gezien in Derde Klasse spelen, maar gingen elk afzonderlijk een fusie aan met een andere club. Hierdoor speelde eerstgenoemde als RC Genk in Eerste Klasse. Fusieclub KTH Diest speelde verder in Tweede Klasse. Hierdoor kwamen er twee extra plaatsen vrij in Derde Klasse. Die werden opgevuld door de twee vice-kampioenen uit Vierde Klasse die de promotie-eindronde wonnen, zijnde KSC Menen en KFC Vigor Wuitens Hamme.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (kampioen 3A)
 KFC Zwarte Leeuw (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Vigor Wuitens Hamme (rechtstreeks uit 3A)
 VC Jong Lede (rechtstreeks uit 3A)
 KVV Overpelt-Fabriek (rechtstreeks uit 3B)
 R. Excelsior Virton (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3